Yumbe es un distrito desde 2001, ubicado en el norte de Uganda. Como otros distritos ugandeses, se nombra igual que su principal ciudad. Limita con Sudán. Tiene una población de 253.325 según censo de 2002. La población es principalmente musulmana (80%), que es una excepción grande en Uganda. El 80% de los ugandeses son cristianos. La población de Yumbe todavía está sufriendo los resultados de la guerra civil, que duró cerca de 20 años. El acuerdo de paz entre UNRF2 y el gobierno fue firmado en el año 2000 en Yumbe. Sin embargo la mayor parte de la población está viviendo bajo la línea de la pobreza, y el índice de natalidad promedio es de 7 niños por mujer.

Distritos de Uganda